Нийонсаба — бурундийская фамилия.

 Нийонсаба, Жан-Поль — бурундийский легкоатлет.
 Нийонсаба, Франсина — бурундийская легкоатлетка.
 Нийонсаба, Эрик — бурундийский легкоатлет.